Борок — ліс або поселення на території Галичини, згадане у Галицько-Волинському літописі: навесні 1242 татари розбили тут військо галицького князя Ростислава Михайловича. Ймовірно, Борок — нині смт Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області (колишні Борки).

 Борок Валентина Михайлівна (1931—2004) — радянський український математик у галузі диференціальних рівнянь

Борок () — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці

Борок (Борек) — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт, гміна Гайнівка

Борок — селище, Камбарський район, Удмуртія
 Борок — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Борок — селище, Нікольський район, Вологодська область
 Борок — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Борок — селище, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Борок — присілок, Тарногський район, Вологодська область

Борок — село, Житомирська область, Волицька сільська громада
 Борок — село, Житомирська область, Коростишівська міська громада
 Борок — село, Львівська область, Червоноградський район
 Борок — село, Чернігівська область, Корюківський район
 Борок — урочище у південній частині Глухова, місце перепоховань жертв Другої світової війни та місце їх вшанування
 Борок — заповідне урочище у Львівській області

Примітки